HMS Bittern — название нескольких кораблей Королевского флота Великобритании:

 HMS Bittern (1796) — 18-пушечный шлюп. Спущен на воду в 1796 году. Продан в 1833 году.
 HMS Bittern (1840) — 12-пушечный бриг. Спущен на воду в 1840 году. Продан в 1860 году.
 HMS Bittern (1861) — строился как деревянный винтовой шлюп. Заказан в 1861 году, однако в 1864 году постройка была отменена.
 HMS Bittern (1869) — деревянная винтовая канонерская лодка. Спущена в 1869 году. Продана в 1887 году.
 HMS Bittern (1897) — эскадренный миноносец типа «Эйвон». Спущен на воду в 1897 году, затонул в результате столкновения в 1918 году
 HMS Bittern — строился как шлюп типа «Биттерн», однако во время постройки переименован в HMS Enchantress
 HMS Bittern (1937) — шлюп типа «Биттерн». Спущен на воду в 1937 году. Потоплен немецкой авиацией 30 апреля 1940 года.